Hr. Ms. Amsterdam, Zr. Ms. Amsterdam of Amsterdam, kunnen verwijzen naar verschillende schepen vernoemd naar de stad Amsterdam die in dienst zijn geweest bij de Nederlandse marine.
 Amsterdam (1620) - een schip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1628) - een schip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1639) - een fregat van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1648) - een jacht van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1652) - een brander van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1652) - een schip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1652-1653 Amsterdam) - een fregat van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1652-1653 Zeeland) - een fregat van de Admiraliteit van Zeeland
 Amsterdam (1653) - een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1688-1689 32 stukken) - een schip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1688-1689 50 stukken) - een schip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1688-1712) - een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1712) - een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1763) - een linieschip van de Admiraliteit van Amsterdam
 Amsterdam (1814) - een linieschip van het departement van Amsterdam
 Amsterdam (1852) - een Nederlands raderstoomschip 1ste klasse 
 Hr.Ms. Amsterdam (1939) - een Nederlands bewakingsvaartuig
 IJM 58 Amsterdam - een in de Tweede Wereldoorlog gevorderde trawler, later Andijk geheten; zie Hr.Ms. Andijk (1939)
 Hr.Ms. Amsterdam (1958) een Nederlandse onderzeebootjager
 Zr.Ms. Amsterdam (1995) een Nederlands bevoorradingsschip